Az Indiai Haditengerészet két hajója viselte eddig az INS Delhi nevet:

Az első Delhi egy Leander osztályú könnyűcirkáló volt, mely 1948 és 1978 között teljesített szolgálatot az Indiai Haditengerészetnél.
A második Delhi egy 1997-ben hadrendbe állított, Delhi osztályú irányított rakétás romboló.